HMS Exeter – incrociatore pesante della classe York della Royal Navy britannica, varato nel 1929 
 HMS Exeter – cacciatorpediniere Type 42  della Royal Navybritannica, varato nel 1978